Каяшкан:
 Каяшкан — река на Алтае
 Каяшкан — село, Турочакский район Республики Алтай